Straßhof bzw. Strasshof heißen folgende geographischen Objekte: 
 Strasshof an der Nordbahn, Gemeinde in Niederösterreich
Gemeindeteile:
 Straßhof (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Straßhof (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Straßhof (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Straßhof (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Straßhof (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Straßhof (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern

 Straßhof (Gemeinde Wartmannstetten), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Straßhof (Gemeinde Pötting), Ortsteil der Gemeinde Pötting, Oberösterreich
 Straßhof (Gemeinde Golling), Ort bei Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Straßenhof